Ortsname Cranston: 

Vereinigtes Königreich:
 Cranston (Midlothian) in Schottland

Vereinigte Staaten:
 Cranston (Iowa)
 Cranston (Kentucky)
 Cranston (Rhode Island)

Gebäudename Cranston:

Baudenkmal im Vereinigten Königreich: 
 Cranston Parish Church (WM Commons), Category B listed building no. 766

Denkmalgeschützte Objekte im NRHP der USA:
 Cranston Site, in Denton, Texas, ID-Nr. 82004499
 Cranston Voting House No. 12, in Morehead, Kentucky, ID-Nr. 98000344
 Cranston-Geary House, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 97001662

Familienname Cranston:

 Alan Cranston (1914–2000), US-amerikanischer Politiker
 Alastair Cranston (* 1949), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Blain Cranston (* 1995), kanadischer Volleyballspieler
 Bryan Cranston (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Donna Cranston (* 1981), neuseeländische Badmintonspielerin
 Henry Y. Cranston (1789–1864), US-amerikanischer Politiker
 John Cranston (1625–1680), britischer Kolonialpolitiker
 John Arnold Cranston (1891–1972), britischer Chemiker
 Jordan Cranston (* 1993), walisischer Fußballspieler 
 Joseph Cranston (1898–1973), US-amerikanischer Boxer
 Robert B. Cranston (1791–1873), US-amerikanischer Politiker
 Ross Cranston (* 1948), britischer Politiker
 Taylor Dearden Cranston (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Scriptsupervisor und Produzentin
 Tim Cranston (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Toller Cranston (1949–2015), kanadischer Eiskunstläufer